Liberté (libertà in lingua francese) può riferirsi a:

Teatro 
 Liberté – opera teatrale del 2018 di Albert Serra

Cinema 
 Liberté – film del 1989 diretto da Gilles Jacob
 Liberté – film del 2010 diretto da Tony Gatlif
 Liberté – film del 2019 diretto da Albert Serra

Editoria 
 Liberté  – quotidiano algerino
 Liberté  – rivista canadese

Musica 
 Liberté  – inno nazionale della Guinea.
 Liberté  – album di Gilbert Montagné del 1984.
 Liberté  – album di Guem del 2001.
 Liberté  – album di Khaled del 2009.
 LiBerté – album di Loredana Bertè del 2018.

Trasporti 
 Liberté  – stazione della Metropolitana di Parigi

Pagine correlate 
La Liberté